Alcalay ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Alcalay (1917–2008), US-amerikanischer Maler und Bildhauer
 Luna Alcalay (1928–2012), österreichische Komponistin